Mike Meyers – giocatore di baseball canadese
 Mike Meyers – giocatore di baseball statunitense

Pagine correlate 
Michael Mayer
Michael Myers
Myers